Federico VIII (en alemán: Friedrich Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg; 6 de julio de 1829 - 14 de enero de 1880) fue desde 1863 hasta su muerte sucesor nominal del título de Duque de Schleswig-Holstein.

Biografía
Fue el hijo mayor de Cristián Augusto II, duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg y de la condesa Luisa Sofía de Danneskiold-Samsøe. 

Él era tal vez el príncipe más danés de la dinastía real danesa de su generación, en el momento de la crisis de sucesión de Dinamarca. Su familia pertenecía a la Casa de Oldemburgo, la casa real que incluyó a todas las dinastías escandinavas medievales reales entre sus lejanos antepasados. Desafortunadamente, Federico, a pesar de su ascendencia étnica danesa se convirtió en un símbolo del nacionalismo alemán. Los círculos del gobierno Real danés, por diversas razones, no fueron favorables a los Augustenburg. En cambio, la princesa de Hesse y el príncipe de Glücksburg, parientes más cercanos del núcleo de la familia real, fueron luego preferidos. El padre del príncipe Federico se convirtió en un protagonista de la Primera Guerra de Schleswig 1848-51, debido a la hostilidad de los nacionalistas daneses.

Los reclamos hereditarios del príncipe Federico eran los más fuertes en la casi totalidad del Ducado de Holstein de habla alemana, mientras que sus derechos como heredero varón de la Casa de Oldenburgo resultaron demasiado difíciles de conseguir. Holstein, un principado del Sacro Imperio Romano, tenía la Ley Sálica como principal rector en su ley de sucesión fundamental. Schleswig y Dinamarca, mucho más escandinavas en cuanto a la historia del derecho, tenían antecedentes legales de sucesión electiva y femenina. Federico y su padre, sin embargo siendo daneses, se dieron cuenta de esto y se inclinaron hacia los intereses alemanes.

El padre del joven Federico se encontró en una posición insostenible después del colapso de la ayuda prusiana y la derrota de su propio gobierno al final de la Primera Guerra de Schleswig en 1851. Renunció a sus reivindicaciones como primero en la línea de sucesión a los dos ducados gemelos en favor del rey de Dinamarca y sus sucesores el 31 de marzo de 1852 a cambio de una compensación económica. La familia ducal fue desterrada. Federico se convirtió en el símbolo del movimiento nacionalista alemán de independencia de Schleswig-Holstein. La renuncia era un obstáculo que la dinastía Augustenburg y los nacionalistas alemanes sorteaban diciendo que no tenía ningún efecto sobre Federico ya que él no había renunciado a nada personalmente y en cuyo nombre nadie, ni siquiera su padre, tenía la facultad de hacer renuncias. El matrimonio de Federico en 1856 fue parte de una apelación al nacionalismo alemán. Sin embargo, su hermano menor se casó con una hija de la reina Victoria.

En noviembre de 1863 Federico reclamó los ducados conjuntos de Schleswig y Holstein después de la muerte sin sucesión masculina del Rey Federico VII de Dinamarca, que además de Rey danés era Duque de Schleswig y Holstein. Como Holstein fue heredado según la ley sálica entre los descendientes de Helwig de Schauenburg, el movimiento independentista tenía esperanzas que la muerte del rey los llevaría a su objetivo. El Reino de Dinamarca también estaba bajo la llamada Ley Semi-Sálica, pero su línea masculina terminó con Federico VII de Dinamarca y la ley contenía una disposición Semi-Sálica que resultó en la elección de Cristián de Glücksburg como nuevo monarca. Los nacionalistas alemanes afirmaron que Schleswig debía ser heredada también de acuerdo con la Ley Sálica no modificada, pero esta afirmación fue rechazada por los nacionalistas daneses, argumentando que esta provincia estaba sujeta a la legislación danesa.

Otto von Bismarck utilizó la turbulencia para invadir los ducados en la Segunda Guerra de Schleswig (o Guerra de los Ducados). El gobierno de Dinamarca sobre los ducados fue terminado, y Federico entró triunfalmente en Kiel, donde fue recibido con entusiasmo. Sin embargo, numerosas complicaciones políticas surgieron lo que impidió el restablecimiento formal de la dinastía. Según los términos del Tratado de Viena (octubre de 1864), los ducados fueron concedidos a Prusia y Austria, para que dispusieran de ellos. Prusia, sin embargo, no estaba dispuesto a permitir la creación de un nuevo Estado alemán y las condiciones impuestas a Federico hicieron imposible que asumiera el gobierno. Tras la Paz de Praga, que puso fin a la Guerra austro-prusiana de 1866, estos territorios fueron absorbidos finalmente por el Reino de Prusia.
 
Federico posteriormente formó parte del personal del príncipe heredero, Federico Guillermo de Prusia, durante la Guerra franco-prusiana de 1870-71. Federico y sus herederos continuaron utilizando su título, que después de la siguiente generación pasó a la rama de Glücksburg, los herederos de un hermano mayor de Cristián IX de Dinamarca.

Matrimonio y descendencia

El 11 de septiembre de 1856 Federico contrajo matrimonio con la princesa alemana Adelaida Victoria de Hohenlohe-Langenburg. Ella era la segunda hija del príncipe Ernesto I de Hohenlohe-Langenburg y de la princesa Feodora de Leiningen. Fueron padres de siete hijos.

Federico Guillermo Víctor Carlos Ernesto Cristián Augusto (3 de agosto de 1857 - 29 de octubre de 1858).
Augusta Victoria  (22 de octubre de 1858 - 11 de abril de 1921), casada con el káiser Guillermo II de Alemania.
Victoria Federica Augusta María Carolina Matilde (25 de enero de 1860 - 20 de febrero de 1932). Casada con Federico Fernando, Duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.
Federico Víctor Leopoldo Cristián Gerardo (20 de enero - 11 de abril de 1862).
Ernesto Gunter II, duque de Schleswig-Holstein (11 de agosto de 1863 - 21 de febrero de 1921).
Luisa Sofía  (8 de abril de 1866 - 28 de abril de 1952), casó con el príncipe Federico Leopoldo de Prusia.
Feodora (3 de julio de 1874 - 21 de junio de 1910), soltera.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Johannes Heinrich Gebauer: Herzog Friedrich VIII. von Schleswig-Holstein. Ein Lebensbild. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart u. a. 1912
 August Sach: Friedrich VIII. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol. 49, Duncker & Humblot, Leipzig 1904, pp. 126-134.
 Hans Harald Hennings: Friedrich. En: Neue Deutsche Biographie (NDB). Vol. 5, Duncker & Humblot, Berlín 1961, ISBN 3-428-00186-9, pp. 586-588.
 Dieter Wolf: Herzog Friedrich von Augustenburg – ein von Bismarck 1864 überlisteter deutscher Fürst?. Lang, Frankfurt am Main u. a. 1999, ISBN 3-631-35135-6 (zugl. Dissertation, Universität Hamburg 1999)
  En: Meyers Konversations-Lexikon. 4. Auflage. Vol. 14, Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig/ Wien 1885-1892, p. 525.

Nobles de Alemania del siglo XIX
Casa de Augustenburg
Duques de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg